Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1939, die vom 11. bis 19. Februar in Zakopane in Polen stattfanden, kamen drei Wettbewerbe im Skilanglauf zur Austragung. In den Einzelwettbewerben machten sich die Skandinavier die Medaillen unter sich aus, in der Staffel ging die Bronzemedaille überraschend an die italienische Mannschaft.

Im Skilanglauf über 18 km krönte sich der Finne Jussi Kurikkala nach seinem Staffelgold von 1937 nunmehr auch zum Einzelweltmeister. Auf Rang zwei folgte sein Landsmann Klaes Karppinen der damit seine neunte und vorletzte WM-Medaille errang. Den Dauerlauf über 50 km entschied der Norweger Lars Bergendahl für sich. Er gewann damit seine zweite Goldmedaille nach 1937. Zweiter wurde wiederum Klaes Karppinen, dritter Oscar Gjöslien. Den Staffellauf gewann Finnland rund eine Minute vor Schweden. Auf dem dritten Rang platzierten sich überraschend die Italiener mit dem Südtiroler Gottfried Baur im Aufgebot, die knapp vor den Norwegern ins Ziel kamen.

Skilanglauf 18 km 

Datum: Mittwoch, 15. Februar 1939

Austragungsort/Strecke: Gubałówka

Teilnehmer: 133 genannt; 116 gestartet; 106 gewertet;

Quellen 
 Narciarskie Mistrzostwa Świata F.I.S. Zakopane, 11.-19. luty 1939 R. (polnisch), s. 3
 Narciarskie Mistrzostwa Świata : Zawody FIS : Zakopane 11-19 lutego 1939 r. (polnisch), Kraków, 1939.
 Svensk brons på två frontar: Pahlin och May Dagens Nyheter (schwedisch) vom 15. Februar 1939, s. 7
 Kuriakkala eller Dahlqvist på 18 km Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 15. Februar 1939, s. 15
 Pahlin sprängde finska tättrion på 18 km Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 16. Februar 1939, s. 16
 Finlands løpere dominerte i verdensmesterskapets 18 km:renn, Aftenposten (norwegisch) vom 16. Februar 1939, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 13. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 16. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Dauerlauf 50 km 

Datum: Donnerstag, 18. Februar 1939

Teilnehmer: 68 genannt; 55 gestartet; 41 gewertet;

Quellen 
 Narciarskie Mistrzostwa Świata F.I.S. Zakopane, 11.-19. luty 1939 R. (polnisch), s. 4
 Narciarskie Mistrzostwa Świata : Zawody FIS : Zakopane 11-19 lutego 1939 r. (polnisch), Kraków, 1939.
 Norgespurt i Zakopane: 1:a och 3:a på 5-milen Dagens Nyheter (schwedisch) vom 19. Februar 1939, s. 9
 Ståtlig norsk revansch - Bergendahl vann 5-milen Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 19. Februar 1939, s. 17
 Da Lars Bergendahl vant verdensmesterskapets største seier, Aftenposten (norwegisch) vom 204. Februar 1939, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 16. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 20. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

4 × 10 km Staffel 

Datum: Montag, 13. Februar 1939;

Teilnehmer: 10 Mannschaften genannt; 10 Mannschaften gestartet; 10 Mannschaften gewertet;

Quellen 
 Narciarskie Mistrzostwa Świata F.I.S. Zakopane, 11.-19. luty 1939 r. (polnisch), s. 2
 Narciarskie Mistrzostwa Świata : Zawody FIS : Zakopane 11-19 lutego 1939 r. (polnisch), Kraków, 1939.
 Loss från traditionen: Sverige stafett-2:a Dagens Nyheter (schwedisch) vom 14. Februar 1939, s. 8
 Sveriges bästa VM-stafett - "silver" etter Finland Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 14. Februar 1939, s. 13
 Finland vant overlegent stafettløpet i Zakopane, Aftenposten (norwegisch), Abendausgabe, vom 13. Februar 1939, S. 1–2, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Klaus Karppinen er Finlands nøkkel-stafettløper, Aftenposten (norwegisch) vom 14. Februar 1939, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 13. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 16. Februar 1939, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Einzelnachweise 

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb